Кенсингтон (Kensington):

 Кенсингтон — район в составе боро Кенсингтон и Челси, занимающий западную часть центрального Лондона.
 Кенсингтон — город в штате Миннесота, США.
 Кенсингтон — статистически обособленная местность () в округе Контра-Коста, Калифорния.
  — пригород Данидина.
  — деревня в округе Нассо, штат Нью-Йорк, США.

См. также 
 Кенсингтон — пароход компании American Line.
 Кенсингтонский замок
 Кенсингтонский рунический камень
 Кенсингтонский дворец
 Кенсингтонские сады
 Kensington Computer Products Group — производитель периферийного оборудования из Калифорнии.